Чагрес:
 Чагрес (заповедник) — заповедник в Панаме
 Чагрес (округ) — округ в провинции Колон (Панама)
 Чагрес (река) — река в Панаме, наполняющая водой искусственное озеро Гатун